Zaldívar steht für:
 Zaldívar, spanischer Name der baskischen Gemeinde Zaldibar in der spanischen Provinz Bizkaia

Zaldívar ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Zaldívar (1943–2013), chilenischer Politiker
 Alberto Zaldívar (* 1929), chilenischer Politiker
 Andrés Zaldívar (* 1936), chilenischer Politiker
 Ángel Zaldívar (* 1994), mexikanischer Fußballspieler
 Fulgencio Batista y Zaldívar (1901–1973), kubanischer Militär und Politiker, siehe Fulgencio Batista
 Gilberto Zaldívar (1934–2009), kubanischer Theaterleiter
 Liuba Zaldívar (* 1993), ecuadorianisch-kubanische Dreispringerin
 Manny Zaldivar (* 1995), kubanisch-amerikanischer Schauspieler
 Rafael Zaldívar (1834–1903), Präsident von El Salvador